Das WTT Contender Muscat 2022 war das neunte Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 5. bis 10. Seeptember 2022 im omanischen Maskat statt. Im selben Jahr hatte bereits ein Contender-Turnier in Maskat stattgefunden.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 5. September 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in Oman
Sportveranstaltung in Maskat